Arachosia, een historisch gebied in het oosten van Afghanistan en westen van Pakistan;
Arachosia, een geslacht van spinnen, behorende tot de familie van de buisspinnen (Anyphaenidae).